Европейский покерный тур () — это самая крупная и популярная серия живых турниров по покеру, которые проходят по всей Европе. Серия турниров по покеру, аналогичная серии World Poker Tour (WPT), созданная Джоном Дафи , победителем первого турнира Poker Million . Серия началась в 2004 году после взлета популярности Техасского Холдема по всему миру. EPT спонсируется и частично принадлежит PokerStars и записывается Sunset+Vine  для телевизионного вещания по всей Европе.

В сезонах 1-3 основное отличие между двумя конкурирующими сериями заключалось в размере бай-инов на турниры и его влиянии на призовой фонд: бай-ины на Европейский покерный тур по сравнению с Мировым туром покера были вдвое меньше. Тем не менее, призовые победителей первых турниров EPT оказались достаточно внушительными, чтобы привлечь внимание известных покерных профессионалов.

Начиная с 4 сезона в 2007/2008 годах, размер бай-ина в большинство турниров EPT был поднят до €8,000, что было обусловлено растущей популярностью покера и недостатком мест в казино, участвующих в проведении турниров серии. Таким образом, по курсу 2007 года, бай-ин в турниры EPT достиг $10,000, что является примерно стандартным бай-ином большинства турниров WPT.

Неудивительно, что к этому времени за финальными столами турниров EPT можно было встретить таких звёзд покера как Фил Айви, Джо Хашем, Марсель Люске, Рэм Васвани и Патрик Антониус.

Следующая особенность EPT в том, что финальный стол состоит из 8 игроков, а не из 6, как в WPT.

В 2008 году впервые был проведён турнир EPT на Багамах, получивший название «PokerStars Caribbean Adventure». Это был первый турнир серии за пределами Европы.

Комментаторами первых двух сезонов были Джон Дафи  и Колин Мюррей . Начиная с середины 3 сезона основным комментатором стал Джеймс Хартиган , которому помогали освещать события такие известные игроки как Грег Реймер, Дэниел Негреану и Виктория Корен. Телешоу, посвящённые EPT, сначала вела известная британская телеведущая Кэролайн Флэк (позже совместно с Натали Пинкхэм). В 4 и 5 сезонах ведущей была Кара Скотт. 6 и 7 сезоны вела Мишель Орп. Начиная с 8 сезона шоу презентировали четверо разных ведущих: Кристи Арнетт, Сара Грант, Лора Корнелиус и Линн Джилмарти, а комментируют ход событий по ТВ Джеймс Хартиган и Джо Степлтон.

Для того, чтобы привлечь внимание к данному состязанию для всех любителей покера бесплатно проводится серия онлайн турниров EPTlive Freeroll с призовым фондом 1500 долларов каждый. Такие турниры проходят ежедневно в дни живых турниров EPT в покер-руме организаторов. В этих рекламных турнирах тысячи начинающих покеристов бесплатно выигрывают реальные деньги.

В августе 2016 года было объявлено, что с 1 января 2017 года European Poker Tour официально прекратит свое существование. Начиная с 2017 года, все оффлайн-ивенты PokerStars будут распределены между двумя крупнейшими сериями:
 Чемпионат PokerStars (PokerStars Championship) 
 Фестиваль PokerStars (PokerStars Festival)

Ограбление на EPT в Берлине 
6 марта 2010 года четверо мужчин, одетых в маски и вооруженных ножами и одним пистолетом, ворвались в отель Grand Hyatt Berlin, где проводился турнир EPT в Берлине, и совершили ограбление, похитив €242.000. При нападении никто серьёзно не пострадал, лишь один из охранников был легко ранен, пытаясь задержать одного из грабителей. Кадры нападения и паника в турнирном зале были засняты на камеру и выложены в интернет.

Несколько дней спустя нападавшие, которым удалось скрыться с места преступления, были задержаны полицией и позднее приговорены к трём годам заключения. Однако похищенные деньги до сих пор не найдены.

Результаты

Сезон 1 
Количество участников: 1868 
Общий призовой фонд: €4 780 972

Сезон 2 
Количество участников: 2009
Общий призовой фонд: €9 824 000

Сезон 3 
Количество участников: 3481
Общий призовой фонд: €19 571 000 
Количество стран: 75

Сезон 4 
Количество участников: 5902
Призовой фонд: €38 248 788 
Количество стран: 75

Сезон 5 
Количество участников: 7901
Призовой фонд: €54 940 712 
Количество стран: 97

(*) Победители турниров хайроллеров не считаются обладателями титула EPT, так как титул разыгрывается только в главном турнире этапа.

Сезон 6 
Количество участников: 9157
Призовой фонд: €56 672 284 
Количество стран: 97

(*) Победители турниров хайроллеров не считаются обладателями титула EPT, так как титул разыгрывается только в главном турнире этапа.

Сезон 7 
Количество участников: 8906
Призовой фонд: €50 501 526 
Количество стран: 86

(*) Победители турниров хайроллеров не считаются обладателями титула EPT, так как титул разыгрывается только в главном турнире этапа.

Сезон 8 
Количество участников: 8397
Призовой фонд: €46 700 915 
Количество стран: 85

(*) Победители турниров хайроллеров не считаются обладателями титула EPT, так как титул разыгрывается только в главном турнире этапа.

(**) В скобках указано количество внесённых бай-инов с учётом ребаев.

Сезон 9 
Количество участников: 6 584
Призовой фонд: €37 396 591
Количество стран: 100

(*) Победители турниров хайроллеров не считаются обладателями титула EPT, так как титул разыгрывается только в главном турнире этапа.

(**) В скобках указано количество внесённых бай-инов с учётом ребаев.

Сезон 10 
Количество участников: 
Призовой фонд: 
Количество стран:

(*) Победители турниров хайроллеров не считаются обладателями титула EPT, так как титул разыгрывается только в главном турнире этапа.

(**) В скобках указано количество внесённых бай-инов с учётом ребаев.

Сезон 11

Сезон 12

Обладатели титулов EPT по странам 

Результаты указаны до Большого Финала 2013 в Монте-Карло включительно.

Топ 10 крупнейших призов 

Результаты указаны до Большого Финала EPT в Монте-Карло 2012 включительно.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Покерные турниры